De Stad van de Eeuwige Lente is een bijnaam voor verschillende steden in de wereld:

De eerste stad met deze bijnaam was Cuernavaca. Deze werd zo genoemd door de geograaf en ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt in het begin van de negentiende eeuw. Door de ligging nabij de tropen  zijn de seizoenale verschillen er beperkt en door de hoogte (2200 meter) lopen de temperaturen er niet zo hoog op als in andere plaatsen met een tropisch klimaat.

Archetypische stad